Akademija, institucija visokog obrazovanja, istraživanja, ili počasno članstvo
 Akademija (časopis)
 Akademija (filozofska škola)
 Akademija (događaj), skup ili svečanost